Це список міст Галичини та Володимирії від часу проведення Віденського конгресу у 1815 до зникнення Австро-Угорщини у 1919.

Сьогодні територія Галичини розділена між Польщею на заході і Україною на сході. На рубежі ХХ століття поляки становили 78,7 % всього населення Західної Галичини, 13,2 % — українці, 7,6 % — євреї, німці — 0,3 % та інші — 0,2 %. Відповідні дані для Східної Галичини показують наступні цифри: українці — 64,5 %, 21,0 % — поляки, євреї — 13,7 %, німці — 0,3 %, а решта — 0,5 %. До Першої світової тільки у Львові й Перемишлі переважало польське населення.

Україна

Польща

Див. також 
 Королівство Галичини та Володимирії
 Галичина

Примітки 

Галичина
Королівство Галичини та Володимирії
Списки міст